Conioselinum wolffianum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Friedrich Karl Georg Fedde, och fick sitt nu gällande namn av Takenoshin Nakai. Conioselinum wolffianum ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
wolffianum